Grand Forks può riferirsi a diverse località:

Stati Uniti
Grand Forks (Dakota del Nord), terza città dello stato per popolazione
Contea di Grand Forks, Dakota del Nord
Aeroporto Internazionale di Grand Forks
Grand Forks Air Force Base
East Grand Forks, sobborgo situato in Minnesota

Canada
Grand Forks (Columbia Britannica)